Cedar é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Cedar (Iowa)
 Condado de Cedar (Missouri)
 Condado de Cedar (Nebraska)

Existiam ainda dois condados de Cedar, entretanto abolidos: um no Utah, outro um território índio, e um condado de Cedar ou condado de Cascade proposto para o estado de Washington.

Desambiguações de topônimos